«Кьензянг» () — вьетнамский футбольный клуб, представляющий город Ратьзя и провинцию Кьензянг. Выступал в V-лиге.

Команда была создана в 1998 году и первоначально выступала на любительском уровне. В 2005 году команда дебютировала во Втором дивизионе. В 2010 году «Кьензянг» одержал победу в этом турнире. Следующий сезон принёс второе место в Первом дивизионе и путёвку в V-лигу. Владельцем клуба являлся  «Кьенлонгбанк». В 2013 клуб приостановил деятельность.

Достижения 
 Первый дивизион:
 2-е место в 2011

 Второй дивизион:
 Победитель в 2010

Известные игроки 
  Ганью Осени

Ссылки 
 Страница на сайте V-лиги

Футбольные клубы Вьетнама